Михил ван ден Бос (; род. ) — нидерландский композитор, пишущий музыку преимущественно для компьютерных игр. До того, как стать профессиональным композитором игровой музыки, ван ден Бос сочинял музыку на Commodore 64 и Amiga. Первым коммерческим проектом ван ден Боса стала пошаговая стратегия 1999 года Age of Wonders. Ван ден Бос участвовал в написании музыки к Deus Ex. Большинство своих работ Бос делал на заказ американского разработчика игр компании Epic Games: его музыка звучит в играх Unreal, Unreal Mission Pack I: Return To Na Pali и Unreal Tournament.

Список игр 
 Age of Wonders
 Deus Ex
 Unreal
 Unreal Mission Pack I: Return To Na Pali
 Unreal Tournament
 Overlord
 Overlord II

Ссылки 
 Михил ван ден Бос  на OverClocked ReMix
 Rap sheet  на MobyGames
 Михиль ван ден Бос  на сайте Game-OST
 

Википедия:Статьи о музыкантах без портретов
Композиторы Нидерландов
Композиторы музыки для компьютерных игр
Музыканты по алфавиту